Световна награда за фентъзи за най-добър роман () е една от категориите, в които се връчва Световната награда за фентъзи. Първата награда в тази категория е връчена през 1975 г. В историята на наградата има пет случая на равенство (1985, 1991, 2001, 2003, 2009). При всеки от тях са наградени и двамата участници.

Номинирани и наградени романи

Източници 

 www.worldswithoutend.com

Роман